Ниже приводится дискография южнокорейской мужской группы Block B, состоящей из одного студийного альбома, четырех мини-альбомов, двух синглов и тринадцати промоушен синглов.

Альбом

Студийные альбомы

Сингл-альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Саундтреки

Другие песни чартов

Видеоклипы

Ссылки 
 http://www.oricon.co.jp/prof/578078/rank/album/ 

Block B